Ken e Neal Skupski erano i detentori del titolo, ma sono stati sconfitti nei quarti di finale da Benjamin Bonzi e Antoine Hoang.

In finale Ivan Dodig e Édouard Roger-Vasselin hanno sconfitto Bonzi e Hoang con il punteggio di 6-4, 6-3.

Teste di serie 

  Ivan Dodig /  Édouard Roger-Vasselin (campioni)
  Austin Krajicek /  Artem Sitak (primo turno)

 Ken Skupski /  Neal Skupski (quarti di finale) 
 Radu Albot /  Marcel Granollers (quarti di finale)

Wildcard 

  Benjamin Bonzi /  Antoine Hoang (finale)

 Constant Lestienne /  Lucas Pouille (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open Sud de France 2019